Sankt Knuds Kirke er navnet på flere danske kirker:

 Sankt Knuds Kirke (Bornholm) – en kirke på Bornholm
 Sankt Knuds Kirke (Bramming) – en kirke ved Bramming ved Esbjerg
 Sankt Knuds Kirke (Fredericia) – en katolsk kirke i Fredericia
 Sankt Knuds Kirke (Odense) – domkirken i Odense
 Sankt Knuds Kirke (Ringsted) – en katolsk kirke i Ringsted
 Sankt Knuds Kirke (Svendborg) – en katolsk kirke i Svendborg